Nicholson Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

* Nicholson Township (Fayette County, Pennsylvania)
 Nicholson Township (Wyoming County, Pennsylvania)